L'expression centre hospitalier est utilisée en France pour désigner des établissements de santé :
 Centre hospitalier (France)
 Centre hospitalier régional
 Centre hospitalier universitaire
Pour un article plus général, voir Hôpital